El distrito de Lons-le-Saunier es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento Jura, de la región Franco Condado (en francés Franche-Comté). Cuenta con 19 cantones y 344 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Lons-le-Saunier son:
 Cantón de Arbois
 Cantón de Arinthod
 Cantón de Beaufort
 Cantón de Bletterans
 Cantón de Champagnole
 Cantón de Clairvaux-les-Lacs
 Cantón de Conliège
 Cantón de Lons-le-Saunier-Nord
 Cantón de Lons-le-Saunier-Sud
 Cantón de Nozeroy
 Cantón de Orgelet
 Cantón de Les Planches-en-Montagne
 Cantón de Poligny
 Cantón de Saint-Amour
 Cantón de Saint-Julien
 Cantón de Salins-les-Bains
 Cantón de Sellières
 Cantón de Villers-Farlay
 Cantón de Voiteur

Comunas

Véase también 
 Cantones de Jura
 Comunas de Jura

Enlaces externos 
 Lons-le-Saunier sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Lons-le-Saunier